

События 

 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Квинт Волузий Сатурнин.
 92-101 — Папа св. Климент I. «Послание к коринфянам».
Хунну:
 Переселение части северных Хунну за Джунгарские ворота.

Скончались 
 Бань Гу — китайский историограф и поэт, создатель жанра «династических историй»
 Антипа Пергамский — ученик Иоанна Богослова.

См. также